

Жайлауколь — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Жайлауколь — село, Сарисуський район, Жамбильська область